Гео́рге Попе́ску (; 9 октября 1967, Калафат) — румынский футболист, защитник.

Карьера 
Выступал за сборную Румынии на протяжении 15 лет, отыграв 115 матчей (3-й результат в истории сборной Румынии) и забив 16 мячей. Один из лучших футболистов в истории румынского футбола.

Шестикратный лучший футболист Румынии, участник трёх чемпионатов мира и двух чемпионатов Европы.

Попеску выступал в ведущих клубах, носил капитанскую повязку «Барселоны».

После окончания карьеры стал футбольным агентом и открыл школу для юных футболистов.

Попеску — брат жены другого известного румынского футболиста, Георге Хаджи.

В марте 2014 года Попеску был приговорён к трём годам, одному месяцу и 10 дням тюремного заключения за неуплату налогов и отмывание денег.

Экс-игрок сборной Румынии провел в тюрьме один год и восемь месяцев, лишь в ноябре 2015 года освободившись по УДО.

Достижения 
 «Стяуа»
 Чемпион Румынии: 1988
 Обладатель Кубка Румынии: 1988
 ПСВ
 Чемпион Нидерландов: 1991, 1992
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 1992
 «Барселона»
 Обладатель Кубка Испании: 1997
 Обладатель Кубка Кубков: 1997
 «Галатасарай»
 Чемпион Турции: 1997/98, 1998/99, 1999/00
 Обладатель Кубка УЕФА: 2000
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2000
Личные
 Футболист года в Румынии: 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Университатя» Крайова
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Ганновер 96»
Футбольные агенты